Milan Hejduk, češki hokejist, * 14. februar 1976, Ústí nad Labem, Češkoslovaška.

Hejduk je v češki ligi debitiral v sezoni 1993/94 pri klubu HC Pardubice, za katerega je igral do sezone 1997/98 ter v sezoni 2004/05. Skupno je v prvi češki ligi odigral 265 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 116 golov in 81 podaj, ter 45 tekem končnice, na katerih je dosegel 20 golov in štiri podaje. V sezoni 2004/05 je osvojil naslov češkega državnega prvaka, v sezoni 1993/94 je bil izbran na najboljšega novinca češke lige. Leta 1994 je bil kot 87. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, vseeno je v ligi NHL igral za Colorado Avalanche, za katerega je odigral štirinajst zaporednih sezon in bil v sezoni 2011/12 tudi klubski kapetan. V ligi NHL je skupno odigral 1020 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 375 golov in 430 podaj, ter 112 tekem končnice, na katerih je dosegel 34 golov in 42 podaj. V sezoni 2000/01 je s klubom osvojil Stanleyjev pokal, sam pa je bil najboljši podajalec končnice. V sezoni 2002/03 je prejel nagrado Maurica Richarda kot najboljši strelec rednega dela lige, bil je tudi najboljši po statistiki +/-. V sezonah 1999/00, 2000/01 in 2008/09 je nastopil na tekmi vseh zvezd lige NHL. 

Za češko reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik naslova olimpijskega prvaka leta 1998 in bronaste medalje leta 2006, ter Svetovnega prvenstva 1998, kjer je bil dobitnik bronaste medalje.

Leta 2003 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkega hokejista leta. Leta 2019 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 93/94
|
| 32
| 11
| 4
| 15
| +9
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 94/95
|
| 49
| 14
| 14
| 28
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 95/96
|
| 37
| 13
| 7
| 20
| +1
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 96/97
|
| 51
| 27
| 11
| 38
| +11
| 10
|
| 10
| 6
| 0
| 6
| -9
| 27
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 97/98
|
| 48
| 26
| 19
| 45
| +10
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -7
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 98/99
|
| 82
| 14
| 34
| 48
| +8
| 26
|
| 16
| 6
| 6
| 12
| +3
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 36
| 36
| 72
| +14
| 16
|
| 17
| 5
| 4
| 9
| -7
| 6
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
|
| 80
| 41
| 38
| 79
| +32
| 36
|
| 23
| 7
| 16
| 23
| +8
| 6
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 01/02
|
| 62
| 21
| 23
| 44
| 0
| 24
|
| 16
| 3
| 3
| 6
| -4
| 4
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 50
| 48
| 98
| +52
| 32
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +4
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 5
| 1
| 6
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 35
| 40
| 75
| +19
| 20
|
| 11
| 5
| 2
| 7
| +6
| 9
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 3
| 2
| 5
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 04/05
|
| 48
| 25
| 26
| 51
| +12
| 14
|
| 16
| 6
| 2
| 8
| -3
| 6
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 05/06
|
| 74
| 24
| 34
| 58
| +13
| 24
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| +3
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| -5
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 06/07
|
| 79
| 35
| 34
| 69
| +9
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 07/08
|
| 77
| 29
| 25
| 54
| +8
| 36
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| -6
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 08/09
|
| 82
| 27
| 32
| 59
| -19
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 09/10
|
| 56
| 23
| 21
| 44
| +6
| 10
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 10/11
|
| 71
| 22
| 34
| 56
| -23
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 11/12
|
| 81
| 14
| 23
| 37
| -12
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 12/13
|
| 29
| 4
| 7
| 11
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1401
| bgcolor="#7FFF00" | 530
| bgcolor="#7FFF00" | 549
| bgcolor="#7FFF00" | 1079
| bgcolor="#7FFF00" | +127
| bgcolor="#7FFF00" | 404
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | -12
| bgcolor="#7FFF00" | 72
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti Colorado Avalanche
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Dobitniki Maurice "Rocket" Richard Trophy
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih